24 години () — комедійно-романтична яой-манґа, намальована манґакою під псевдонімом «Нацуме Ісаку», про еротичний сон одного хлопця, що разом з командою корабля опиняється у мареві сну, де він бачить омріяний образ свого друга.

У цієї манги є початок: One piece dj - hot dog press.

Сюжет 
Санджи давно закоханий в Зоро, і страждає від цього. Але одного разу йому випадає шанс виконати свою еротичну мрію у власному сні... Та чи це насправді був лише сон?

Персонажі 
 Зоро — коротке зелене волосся і каро-зелені очі. Має пірсинг у лівій мочці вуха (три сережки). Також, має жахливий косий шрам на грудях.
 Санджи — світле волосся з косою чьолкою і блакитні очі.

Див. також 
 Сьонен-аі
 The Window Cleaner and the Director
 Hana Koi
 Яой

Посилання 
 Манґа на сайті «adultmanga» 
 Манґа на сайті «yaoichan» 
 Манґа на сайті «mangaupdates.com»  

Манґа жанру яой
Аніме та манґа на ЛГБТ-тематику
Нацуме Ісаку
Аніме та манґа в жанрі сьонен-ай